Сервий Сульпиций Камерин Корнут — древнеримский политик, консул 500 года до н. э., победитель в 496 году до н. э. латинян.
 Сервий Сульпиций Камерин Корнут — древнеримский политик, консул 490 года до н. э.
 Сервий Сульпиций Камерин Корнут — древнеримский политик, консул 461 года до н. э., децемвир 451 года до н. э.
 Сервий Сульпиций Камерин — древнеримский политик, консул-суффект 393 года до н. э., военный трибун с консульской властью 391 года до н. э.